Jméno a příjmení Karel Vávra nese více osob:

 Karel Vávra (architekt) – český architekt a popularizátor lyžování (1879–1952)
 Karel Vávra (cyklista) – český cyklista (* 1946)
 Karel Vávra (herec) – český herec (1884–1931)
 Karel Vávra (sochař) – český sochař (1914–1982)
 Karel Vávra – pseudonym česko-německé spisovatelky Gisy Pickové-Saudkové (1883–1943)